Der SHV-Grossfeld-Cup 2012 war die 71. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Qualifikationsrunde

Gruppe 1

Rangliste 

Stand: 21. Mai 2017

Spiele

Gruppe 2

Rangliste 

Stand: 21. Mai 2017

Spiele 
Die Spiele waren am 24. Juni 2012 in Rapperswil-Jona.

Gruppe 3

Rangliste 

Stand: 21. Mai 2017

Gruppe 4

Rangliste 

Stand: 21. Mai 2017

Spiele

Einzelnachweise 

2011
Handballveranstaltung 2012
Sportveranstaltung im Kanton Zürich